Ambisoner (Career på engelsk) er en betegnelse for personer fra distrikt 1-4 i The Hunger Games, der har trænet hele deres liv, for at deltage i Dødsspillet. Disse personer deltager frivilligt i Dødsspillet, da det er en ære, at vinde Dødspillet. Både Clove og Cato der er ambisonere.

The Hunger Games